Сазо́нов () — російське прізвище. Відомі носії:

 Сазонов Василь Васильович (1850 — ?) — інженер-архітектор
 Сазонов Олег Павлович (1938-2014) — заслужений тренер України з вільної боротьби.
 Сазонов Олег Юрійович — президент Федерації греко-римської боротьби України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Сазонов Олександр Геннадійович (* 1980) — російський хокеїст.
 Сазонов Олексій Миколайович (1910-1993) — російський сценарист.
 Сазонов Пантелеймон Петрович (1895-1950) — російський кінорежисер, художник-мультиплікатор.
 Сазонов Сергій Васильович (1907-1994) — радянський комуністичний діяч, 2-й секретар ЦК КП(б) Естонії.
 Сазонов Сергій Васильович (* 1953) — український політик.
 Сазонов Сергій Дмитрович (1860-1927) — міністр закордонних справ Російської імперії.
 Сазонова Валентина Григорівна (1955-2009) — український дизайнер.

Примітки 

Російські прізвища